K9 steht für:
 AMD K9, Mikroprozessorarchitektur
 K9 Thunder, südkoreanische Panzerhaubitze
 Kahr K9, halbautomatische Pistole
 Kia K9, ein Oberklasse-PKW von Kia Motors

K-9 steht für:
 K-9, den bis 2018 neunköpfigen Kardinalsrat von Papst Franziskus
 K-9, US-amerikanischer Film von Rod Daniel aus dem Jahr 1989, deutscher Titel: Mein Partner mit der kalten Schnauze
 K-9, Roboterhund in der Fernsehserie Doctor Who, siehe Völker, Gruppierungen und Einzelwesen im Doctor-Who-Universum#K-9
 K-9 (Fernsehserie), australische Spin-off-Serie von Doctor Who
 K-9 and Company, britische Spin-off-Serie von Doctor Who
 K-9 Mail, E-Mail-Programm für das mobile Betriebssystem Android
 Raduga K-9, sowjetische Luft-Luft-Kurzstreckenrakete

K9 resp. K-9 stehen im englischen Sprachraum für eine Abkürzung des Adjektivs „“ („hundeartig“, „hündisch“ oder „zur Familie der Hunde gehörend“) und somit für:
 Hundestaffel
 Gebrauchshund (im Allgemeinen)

K9